Paga ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Paga (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Paga (Kassena Nankana West), Hauptort des Distrikts Kassena Nankana West, Upper East Region, Ghana
 Paga (Lemwa), Nebenfluss der Lemwa, Republik Komi, Nordwestrussland 

Siehe auch:
 Sekshon Pagá, früherer Name der höchsten Spielklasse des Fußballverbands von Curaçao